Topielica (owad)
 Topielica (demon)